Futbolnyj klub Nyva-V Vinnycja (ukrajinsky: Футбольный клуб «Нива-В» Вінниця) je ukrajinské fotbalový klub sídlící ve městě Vinnycja.

Původní klub byl založen v roce 1958, ten ovšem zanikl v roce 2006 kvůli finančním problémům. Obnoven byl v roce 2006, pár měsíců po prvním zániku. Podruhé zanikl v roce 2012. Druhého obnovení se klub tentokráte dočkal až po třech letech.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Lokomotyv s kapacitou 14 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1958 – FK Lokomotiv Vinnica (Futbolnyj klub Lokomotiv Vinnycja)
 1979 – FK Niva Vinnica (Futbolnyj klub Nyva Vinnycja)
 1992 – FK Nyva Vinnycja (Futbolnyj klub Nyva Vinnycja)
 1999 – FK Vinnycja (Futbolnyj klub Vinnycja)
 2003 – FK Nyva Vinnycja (Futbolnyj klub Nyva Vinnycja)
 2006 – zánik
 2006 – obnovena činnost pod názvem FK Nyva-Svitanok Vinnycja (Futbolnyj klub Nyva-Svitanok Vinnycja)
 2008 – FK Nyva Vinnycja (Futbolnyj klub Nyva Vinnycja)
 2012 – zánik
 2015 – obnovena činnost pod názvem FK Nyva-V Vinnycja (Futbolnyj klub Nyva-V Vinnycja)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Nyva-2 Vinnycja 

Nyva-2 Vinnycja byl rezervní tým vinnycké Nyvy. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1999/00, kdy se v Druha liha (3. nejvyšší soutěž) umístil na 16. místě. Rezervní tým zanikl v roce 2000.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální webové stránky 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1958